Relatiu o pertanyent a l'atletisme
 Atlètic Club o Athletic Club, nom de diversos clubs esportius
 Atlètic FC o Athletic FC, nom de diversos clubs esportius